Die Mestaruussarja 1988 war die 58. Spielzeit der finnischen Fußballmeisterschaft seit deren Einführung im Jahre 1930. Sie wurde unter zwölf Mannschaften in einem kombinierten System aus einer Hauptrunde mit Hin- und Rückrunde sowie einer anschließenden Meisterschafts- bzw. Abstiegsrunde ausgespielt. Finnischer Meister wurde Titelverteidiger HJK Helsinki vor Kuusysi Lahti.

Teilnehmende Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle

Platzierungsspiel 
Die beiden punktgleichen Teams auf Platz 6 und 7 ermittelten den sechsten Teilnehmer für die Meisterschaftsrunde.

|}

Kreuztabelle

Meisterschaftsrunde

Abstiegsrunde

Relegation 

|}

Torschützenkönig 
Torschützenkönig der Hauptrunde sowie der gesamten Saison wurde Ismo Lius von Ilves mit 20 bzw. 22 Toren.

Fußballpokal 
Im Finale des finnischen Fußballpokals im Olympiastadion Helsinki am 15. Oktober 1988 gewann Haka Valkeakoski mit 1:0 gegen Oulun Työväen Palloilijat.

Internationales Abschneiden 
 Meister HJK Helsinki (Landesmeisterpokal)
 1. Runde: 0:4 und 0:1 gegen  AC Mailand
 Vizemeister Kuusysi Lahti (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 0:0 und 2:3 gegen  Paris Saint-Germain
 Dritter Rovaniemi PS (UEFA-Pokal)
 1. Runde: 1:1 und 1:0 gegen  GKS Katowice
 2. Runde: 0:5 und 0:3 gegen  AJ Auxerre
 Pokalsieger Haka Valkeakoski (Pokalsiegerpokal)
 1. Runde: 1:5 und 1:1 gegen  Ferencváros Budapest

Weblinks 
 Finland - List of League First Level Tables RSSSF
 Championship 1988

Einzelnachweise 

	

Fußballsaison 1988
1988